unoka, második generációs egyenesági leszármazott
Unoka, település Erdélyben